Weidner ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Alfred Noyer-Weidner (1921–2001), deutscher Romanist, Italianist und Literaturwissenschaftler
 Amalie Weidner-Steinhaus (1876–1963), deutsche Heimatdichterin
 Andreas Weidner (* 1956), deutscher Fotograf
 Anselm Weidner (* 1943), deutscher Sozialforscher
 Axel Weidner (* 1970), deutscher Fußballspieler
 Bernhard Weidner (* 1965), deutscher Komponist
 Bernhard II. Weidner (1640–1709), österreichischer Abt
 Christian Weidner (* 1976), deutscher Jazzmusiker
 Christiane Weidner (1730–1799), österreichische Schauspielerin
 Daniel Weidner (* 1969), deutscher Germanist und Komparatist
 Dirk Weidner (* 1976), deutscher Schauspieler und Musiker
 Edmund Weidner (1701–1748), Bibliothekar des Klosters St. Gallen
 Erich Weidner (1898–1973), deutscher Theaterleiter und Regisseur

 Eugen Weidner (* 1911), deutscher Fußballspieler
 Frank Weidner (* 1962), deutscher Pflegewissenschaftler
 Friedrich David Weidner (1757–1825), deutscher Architekt
 Gabrielle Weidner (1914–1945), niederländische Widerstandskämpferin
 Georg Weidner (General) (Georg Johannes Theodor Weidner; 1865–1924), deutscher Generalleutnant 
 Georg Weidner (* 1914), deutscher Ringer
 Gerhard Weidner (1933–2021), deutscher Leichtathlet
 Götz Weidner (* 1942), deutscher Szenenbildner
 Hans Weidner (1875–1953), deutscher Bildhauer
 Heinrich Weidner (* 1929/1930), deutscher Journalist und Funktionär 
 Herbert Weidner (1911–2009), deutscher Entomologe
 Jake Weidner (* 1992), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Jasmin N. Weidner (* 1983), deutsche Autorin
 Johan Hendrik Weidner (1912–1994), niederländischer Widerstandskämpfer

 Josef Weidner (* 1958), deutscher Maler, Zeichner und Bildhauer 
 Joseph Weidner (1801–1870), österreichischer Maler 

 Lisbeth Weidner (1862–1928), Haller Diakonisse
 Ludmilla Weidner (* 1968), deutsche Schriftstellerin und Schamanin siehe Lumira
 Marcus Weidner (* 1964), deutscher Historiker
 Maria Weidner (* 1988), deutsche Film- und Theaterschauspielerin
 Max Weidner (1859–1933), deutscher Alternativmediziner
 Norbert Weidner (* 1972), deutscher Burschenschaftsfunktionär
 Otto Weidner (1875–1953), deutscher Jurist und Landrat

 Paulus Weidner (1525–1585), Arzt und Hochschullehrer
 Peter Weidner (* 1959/1960), deutscher Historiker
 Rolf Simon-Weidner (* 1951), deutscher Maler und Keramiker
 Sascha Weidner (1974–2015), deutscher Fotograf und Künstler
 Sebastian Weidner (1850–1904), deutscher Politiker
 Stefan Weidner (* 1967), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Stephan Weidner (* 1963), deutscher Musiker

 Thorsten Weidner (* 1967), deutscher Fechter
 Valentin Weidner (1848–1919), deutscher Bildhauer
 Vera Müller-Weidner (* 1939), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Verena Weidner, deutsche Musikdidaktikerin
 Volker W. Weidner (* 1947), deutscher Politiker (CDU), ehemaliger Bürgermeister von Unna
 Wilhelm Weidner (1871–nach 1945), deutscher Gewerkschaftsfunktionär und Politiker
 Wolfgang Weidner (* 1947), deutscher Androloge und Hochschullehrer

Siehe auch 
 (199741) Weidner, Asteroid
 Weidner Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Fahrzeugwerk Weidner, deutscher Automobilhersteller

Weblinks 
 Weidner bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Wohnstättenname
Berufsname
Herkunftsname